UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira (также известно как UFC Fight Night 109) — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 28 мая 2017 в спортивном комплексе Эрикссон-Глоб в Стокгольме, Швеция.

Положение до турнира 
Главный бой события между Александром Густафссоном и Гловером Тейшейра.

Результаты

Награды

См. также 
 Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night